O Lafayette foi um navio norte americano.

Histórico
Antes da Segunda Guerra Mundial, chamava-se Normandie e era de nacionalidade francesa. Por cinco anos ostentou o título de "o maior navio do mundo", além de ter recebido o Blue Riband em 1935 e 1937.

Construído no início da década de 1930, foi lançado ao mar em outubro de 1932 e sua viagem inaugural ocorreu em 29 de maio de 1935.

Desenhado pelo arquiteto naval Vladimir Yourkevitch, o Normandie foi construído para ser "o rei dos transatlânticos", sendo o primeiro a ultrapassar 60 mil toneladas (total de 82.800 toneladas) distribuídos em 308 metros de comprimento e com capacidade para 3.317 pessoas, incluindo passageiros e tripulantes, além de ser o maior turbo-elétrico existente até então.

Passagem pelo Brasil e incêndio
No carnaval de 1939, o Normandie passou pela cidade do Rio de Janeiro numa das suas últimas viagens, pois em agosto de 1939 o SS Normandie ficou retido em Nova York devida ao início da Segunda Guerra Mundial. Em 1940, já sob a responsabilidade da Marinha dos Estados Unidos, foi rebatizado para USS Lafayette AP-53.. A embarcação foi transformada num navio transporte (de tropas) e em 6 de fevereiro de 1942, após uma fagulha de um maçarico, iniciou-se um grande incêndio no navio. Após a extinção das chamas e a grande quantidade de água utilizada para esse fim, o Lafayette adernou e tombou entre os pontões em que se encontrava. Em setembro de 1943 houve uma tentativa de reparo, sendo reflutuado, porém, o alto custo em sua reforma e conversão para um porta-aviões, fizeram que o USS Lafayette fosse considerado saldo de guerra e assim, iniciado seu desmanche em 1946 e concluído em outubro de 1947.

Art déco
1942 nos Estados Unidos
Navios de 1932